Награды Ярославской области — награды субъекта Российской Федерации Ярославской области учреждённые Ярославской областной Думой, согласно Закону Ярославской области от 6 мая 2010 года № 11-з «О наградах».

В соответствии с Законом, система наград Ярославской области включает в себя:
 награды Правительства Ярославской области;
 награды Губернатора Ярославской области;
 награды Ярославской областной Думы;
 награды органов исполнительной власти Ярославской области;
 награды иных государственных органов Ярославской области.

Награды предназначены для поощрения государственных и муниципальных служащих, творческих и научных деятелей, работников учреждений, организаций и предприятий Ярославской области, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также иных граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, за заслуги перед Ярославской областью.

Законодательство Ярославской области о наградах основывается на положениях федерального законодательства и Устава Ярославской области и состоит из Закона № 11-з «О наградах» и иных нормативных правовых актов, принимаемых в случаях, установленных настоящим Законом.

Перечень наград

Награды Ярославской области

Награды Губернатора Ярославской области

Награды Ярославской областной Думы

Упразднённые награды

Награды города Ярославля 

Награды города Ярославля — награды используемые (наряду с наградами Ярославской области) для награждения жителей областного центра — города Ярославля.

К наградам города Ярославля относятся: звание «Почётный гражданин города Ярославля», знак отличия «За заслуги перед городом Ярославлем», Почётный знак города Ярославля, почётная грамота, благодарственное письмо, городские премии, городские стипендии.

Городские награды являются формой поощрения граждан и организаций за заслуги в экономике, совершенствование системы городского самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, науке, культуре, спорте, искусстве, военной службе и иные заслуги перед городом Ярославлем.

Право учреждения городских наград принадлежит муниципалитету города Ярославля.

См. также 
 Награждённые медалью «За труды во благо земли Ярославской»
 Государственные награды Российской Федерации
 Правительственные награды Российской Федерации
 Ведомственные награды Российской Федерации

Примечания 

Ярославская область

Списки наград по субъектам Российской Федерации